Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2005 года, или «Евро-2005», — 9-й женский чемпионат Европы по футболу, футбольный турнир для европейских стран, проводимый раз в четыре года под эгидой УЕФА. Турнир прошёл в Англии (графства Ланкашир и Чешир) с 5 по 19 июня 2005 года.

Германия выиграла турнир четвёртый раз подряд, и в шестой раз за всю историю проведения (в том числе одну победу в турнире предшественника, Европейский конкурс для представительных женских команд). Их чемпионство стало последним для тренера Тины Тойне, которая ранее объявила о своём уходе по окончании турнира. Она девять лет руководила женской сборной Германии, которая под её руководством завоевала три европейских титула, две бронзовые медали на Олимпийских играх, а также выиграла Чемпионат мира по футболу среди женщин 2003 года.

Участники

Группа A

Группа B

Квалификация

Результаты

Первый круг 
Две лучшие команды в каждой группе проходят в полуфинал.

Группа A 

Примечание:
 Финляндия и Дания набрали одинаковое количество очков. Финляндия вышла в полуфинал из-за победы в личной встрече.

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Бомбардиры 
4 гола
  Инка Грингс

3 гола

  Conny Pohlers
  Биргит Принц

  Solveig Gulbrandsen

  Hanna Ljungberg

2 гола

  Cathrine Paaske-Sørensen
  Laura Österberg Kalmari
  Marinette Pichon

  Renate Lingor
  Melania Gabbiadini
  Isabell Herlovsen

  Lise Klaveness
  Dagny Mellgren

1 гол

  Merete Pedersen
  Johanna Rasmussen
  Amanda Barr
  Karen Carney
  Fara Williams
  Heidi Kackur

  Minna Mustonen
  Anna-Kaisa Rantanen
  Stéphanie Mugneret-Béghé
  Hoda Lattaf
  Steffi Jones
  Sandra Minnert

  Anja Mittag
  Elisa Camporese
  Sara Di Filippo
  Marit Fiane Grødum
  Anna Sjöström

Автогол
  Sanna Valkonen (в матче против Англии)

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2005
Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
2005 год в женском футболе
Июнь 2005 года
Спорт в Великобритании в 2005 году
Футбол
Чемпионаты Европы в Великобритании